Ел Палмарито има више значења:

 Ел Палмарито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Палмарито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Палмарито (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Палмарито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмарито, Сан Хуан де лос Ранхелес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Палмарито (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Палмарито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмарито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмарито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмарито (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Палмарито (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмарито (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмарито (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмарито (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмарито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмарито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмарито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмарито (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Палмарито (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Палмарито (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Палмарито, Сан Хосе дел Палмарито (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Палмарито (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмарито (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Палмарито (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику